Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2005 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone w dniach 23–25 marca w fińskim Rovaniemi, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2005.

W ramach mistrzostw rozegrano dwie konkurencje – indywidualne i drużynowe zawody mężczyzn na skoczni Ounasvaara. O tytuł mistrza świata juniorów w skokach narciarskich mężczyźni rywalizowali po raz dwudziesty siódmy. Konkursy mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich przeprowadzono na terenie Finlandii po raz trzeci w historii. Wcześniej zawody tej rangi zostały rozegrane w 1983 roku w Kuopio i w 1992 roku w Vuokatti.

Przebieg zawodów 
Konkurs drużynowy rozegrano 23 marca. Wzięło w nim udział 15 reprezentacji narodowych. W rywalizacji zwyciężyła reprezentacja Słowenii, która wystartowała w składzie: Mitja Mežnar, Matevž Šparovec, Jurij Tepeš i Nejc Frank. Wicemistrzostwo świata wywalczyli reprezentanci Polski w składzie: Paweł Urbański, Wojciech Topór, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Brązowe medale zdobyli natomiast Finowie: Anssi Koivuranta, Jere Kykkänen, Olli Pekkala, Joonas Ikonen.

Zawody indywidualne odbyły się dwa dni po drużynowych. Wystartowało w nich 67 skoczków z 19 krajów. Triumfował w nich reprezentant gospodarzy – Joonas Ikonen, drugi był Austriak Arthur Pauli, a brązowy medal wywalczył Słoweniec Jurij Tepeš.

Wyniki

Konkurs drużynowy na skoczni HS 100 (23.03.2005)

Konkurs indywidualny na skoczni HS 100 (25.03.2005)

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2005
2005 w sportach zimowych